Mesquite este un nume comun, popular, dat mai multor arbori mici aparținând genului Prosopis foarte des intâlnit în deșerturile vestului continentului nord-american.

Dar denominarea Mesquite se mai poate referi și la,

Biologie 

 Sceloporus grammicus, o șopârlă, cunoscută în Statele Unite ca Mesquite lizard;
 Șoarecele mesquite, denumire populară a unei specii de rozătoare de deșert, Peromyscus merriami, al cărui habitat este Deșertul Sonora din statele Sonora din Mexic și Arizona din ;
 Mesquite, un program de tip open-source dedicat biologiei evoluționare.

Locuri și denumiri geografice din Statele Unite ale Americii 

 Mesquite, statul ;
 Mesquite, statul ;
 Mesquite, statul ;
 Mesquite, statul ;
 Mesquite Creek, statul ;
 Mesquite Hills, Colinele Mesquite și
 Mesquite Mountains, Munții Mesquite.

Alte utilizări 

 Mesquite Bosque, un anumit biotip vegetal, tipic aceluiași Deșert Sonora;
 Mesquite Championship Rodeo, de asemenea cunoscut și ca Mesquite ProRodeo, un rodeo ce se desfășoară anual între aprilie și septembrie în orășelul Mesquite, statul ;
 Mesquite Kickers, un fost club de fotbal din aceiași localitate, Mesquite, Texas, care a participat în liga United Soccer Leagues.

A se vedea și 

 Mesquite High School (dezambiguizare), numele a două licee, unul din Arizona și unul din Texas;
 Mezquita (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii